Jindřich Lucemburský může být jméno panovníka:

 Jindřich V. Bavorský (960–1026) – bavorský vévoda, hrabě lucemburský jako Jindřich I.
 Jindřich VII. Bavorský (1278/1279–1313) – bavorský vévoda, hrabě lucemburský jako Jindřich II., synovec Jindřicha I.
 Jindřich III. Lucemburský (1070–1096) – hrabě lucemburský
 Jindřich IV. Lucemburský (1112–1196) – hrabě lucemburský, markrabě namurský, synovec Jindřicha III.
 Jindřich V. Lucemburský (1216–1281) – hrabě lucemburský, markrabě namurský, vnuk Jindřicha IV., otec Jindřicha VI.
 Jindřich VI. Lucemburský (1252–1288) – hrabě lucemburský, otec Jindřicha VII.
 Jindřich VII. Lucemburský (1278/1279–1313) – římský císař, hrabě lucemburský
 Jindřich I. Lucemburský (* 1955) – vládnoucí lucemburský velkovévoda

Podobné rozcestníky 

 Jindřich I. Lucemburský
 Karel Lucemburský
 Vilém Lucemburský

Rozcestníky - panovník